Stalman, Stalmans kan verwijzen naar:

 Anne Stalman (* 1981), een Nederlands zangeres en actrice
 Maria "Ria" Geertruida Stalman (* 1951), een voormalige Nederlandse atlete

Stalmans 
 Emiel Stalmans (1898 - 1953), een Vlaams Norbertijn en abt